Évian peut faire référence à :
Évian-les-Bains est une commune française située dans le département de la Haute-Savoie ;
Évian est une marque d'eau minérale ;
Thonon Évian Grand Genève Football Club, anciennement dénommé Évian Thonon Gaillard Football Club est un club de football.
 Conférence d'Évian (1938) 
 Accords d'Évian (1962) sur l'indépendance de l'Algérie